Цеппели́ны () — дирижабли жёсткой системы, строившиеся графом Цеппелином и немецкой фирмой «Лю́фтшиффбау Цеппелин ГмбХ». Названы в честь их изобретателя и создателя Фердинанда Цеппелина. Являлись наиболее массовыми и совершенными представителями дирижаблей жёсткого типа. Всего за период 1899—1938 гг. было построено 119 цеппелинов, имевших по верфи обозначение LZ, например, LZ 127. Цеппелины, поставлявшиеся армии и флоту (около 100 штук), получали там, как правило, новые наименования; к примеру, дирижабль LZ 104 (по верфи) на флоте значился как L 59. Иногда не совсем точно слово цеппелин используется в качестве синонима жёсткого дирижабля.

Литература 

 Kleinheins P. Die großen Zeppeline. Die Geschichte des Luftschiffbaus.— Berlin, Heidelberg, 2005 (и другие издания). ISBN 3-540-21170-5.
 Vissering H. Zeppelin. The Story of a Great Achievement. — Chicago, 1922. 
 Lehmann E. A. Auf Luftpatrouille und Weltfahrt. — Berlin, 1936.  (см. в интернете электронные копии)
 Lehmann E. A., Mingos H. The Zeppelins. — New York, 1927.  (первые семь глав)
 Dürr L. Fünfundzwanzig Jahre Zeppelin-Luftschiffbau.— Berlin, 1924.  (репринтное издание книги Людвига Дюрра — генерального конструктора почти всех цеппелинов)

Ссылки 
 Великое надувательство. Как Первая мировая война уничтожила летающих гигантов: триумф и закат германских цеппелинов // Лента. Ру, 3 марта 2020

Жёсткие дирижабли
Дирижабли Германии